Carevo Polje est un toponyme qui peut désigner :
Carevo Polje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Jajce, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Carevo Polje, un village de Croatie situé dans la municipalité de Josipdol, comitat de Karlovac.